Quatre navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Sappho, d'après la poétesse grecque Sappho :
le , un brick de 18 canons de  lancé en 1806 et démoli en 1830 ;
le , un brick de 16 canons lancé en 1837 et perdu corps et biens au large de l'Australie en 1850 ;
le , un sloop de  lancé en 1873 et revendu en 1887 ;
le , un croiseur de  lancé en 1891 et revendu en 1921 après avoir servi de mouilleur de mines durant la Première Guerre mondiale.

De plus, deux navires auraient dû porter le nom de HMS Sappho mais n'ont pas été achevés : 
un projet de navire à vapeur en bois dont la construction commence en 1861 mais est annulée en 1863 ;
un navire à vapeur en bois renommé  en 1867 avant son lancement.

Sappho